Le tournoi de tennis de Manchester est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1968 se dispute du 3 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Wade.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith Court et Virginia Wade.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Manchester

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1968
Manchester